Bakta, a szlovákiai Rimaszombat Bakti nevű településrészének szlovák neve
 Bakta, egykori település Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, ma Baktakék része
 Bakta, keresztnév